Бутере:

 Бутере — город в Кении, центр одноимённых административного и избирательного округов;
 Бутере — избирательный округ в Кении;
 Бутере-Мумиас — административный округ в Западной провинции, Кения.